Le Groing de la Romagère ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Le Groing de La Romagère (1756–1841), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Brieuc
 Pierre-Joseph Le Groing de la Romagère (1752–1794), französischer Priester